Fuentealba bezeichnet:

 Paulina Fuentealba, chilenische Radsportlerin
 Marinero Fuentealba (Schiff), Wachboot der chilenischen Küstenwache (1967)